О художнике Джованни Баттиста Пиранези см. соотв. статью
 Piranesi — растровый редактор для обработки 3-мерных моделей. Разработан специально для архитекторов, дизайнеров, визуализаторов, с целью создания нефотореалистичного рендеринга проектов. Являясь 2-мерным, считывает информацию с 3-мерной графики. Учитываются параметры цвета (сохраняется информация о цвете каждого пикселя), материала, глубины. Программа разработана английской компанией Informatix. Названа в честь знаменитого итальянского архитектора, художника-графика, мастера архитектурных пейзажей — Джованни Баттисты Пиранези. В настоящее время Piranesi доступен на платформах Mac OS и Microsoft Windows.

Возможности 
Позволяет превращать визуализацию в красочные, реалистичные модели; создавать иллюстрации, стилизованные под нарисованные вручную картины.
Идеально подходит для формирования презентаций на основе 3-мерных моделей. Даёт возможность представить проект с учётом времени года, освещения, антуража.

Особенности 
 Piranesi сохраняет в двумерном изображении информацию об объёмных свойствах модели. Все параметры обрабатываются, а инструменты применяются с учётом перспективы.
 Кроме цветового канала (RGB), работа ведется в каналах глубины (depth) и материалов (materials).
 Рисование и эффекты применяются к указанным частям изображения, не требуя создания масок. Это возможно благодаря встроенной в Piranesi системе блоков. Данная особенность редактора помогает сохранить массу времени и усилий.
 Piranesi позволяет оформлять иллюстрации в различной стилистике: уголь, акварель, эскиз, карандашный рисунок, пейзаж и т. д.
 Работа идет гораздо быстрее, чем в реальном 3D, а результат более реалистичный, чем в обычном 2D.
 2D- или 3D-фильтры, эффекты, материалы и рисующие инструменты применяются к отдельным элементам сцены.
 Возможность вставки двухмерных объектов с учётом глубины их расположения и генерация трехмерных теней.
 Piranesi допускает повторное выполнение действий с различными параметрами.
 Программа содержит около 3000 растровых картинок, текстур, фотореалистичных и нефотореалистичных аппликаций для использования в художественных представлениях.

Основы работы 
Любые процедуры применяются как ко всему изображению целиком (например, размытие цветов или фильтр Blur), так и к отдельным объектам, поверхностям или их группам.
 Блоки (locks) позволяют производить определённые манипуляции над отдельными частями изображения. Можно установить блок плоскости, материала, цвета или ориентации; благодаря этому создавать маски совершенно не понадобится. К примеру, при установленном блоке плоскости рисование, заливка и эффекты будут применяться только к выбранным граням, не заходя за края. При включенном блоке материала — к указанным материалам.
 Текстуры. Piranesi снабжена огромной библиотекой текстур: фасады зданий, элементы ландшафта, облицовочные материалы и т. д. Благодаря большому количеству дополнительных настроек, свойства любой из текстур можно изменять и оптимизировать конкретно для каждого индивидуального случая. Автоматически масштабируются при наложении, в зависимости от расстояния до точки наблюдения. Программа позволяет добавлять собственные текстуры.
 Аппликации (cutouts). В набор аппликаций Piranesi включены 2- и 3-мерные, фотореалистичные и нефотореалистичные изображения, такие как фигуры людей, растительность, уличная фурнитура, транспорт и тому подобное. Объекты автоматически масштабируются и накладываются (или, наоборот, «подкладываются») в зависимости от информации о глубине сцены и их положения в ней. При этом они даже отбрасывают геометрически корректные тени. Piranesi также позволяет добавлять собственные.
 Художественные эффекты. Создание эффектов возможно различными методиками. Например, операция Enhanced Fade (Усиленное затухание) позволяет создавать туманности, тающую вдали дымку и тому подобные эффекты. Операция Captured Texture (Схваченная текстура) позволяет легко строить отражения и манипулировать ими. Также для создания нефотореалистичных эффектов применяются стили, заливки, кисти, штампы и множество других инструментов.
 Кисти. В Piranesi предусмотрены переопределяемые кисти, и их настройки можно сохранять для дальнейшего повторного использования. Одно из свойств — автоматическая ориентация кистей в пространстве, в зависимости от плоскости, на которой вы рисуете. Благодаря этому стало значительно проще сохранять перспективу при рисовании. След кисти меняет свою форму в зависимости от мнимой ориентации поверхности, на которой рисуют (то есть вы как бы работаете с объемными предметами).
 Стили. Под стилями в Piranesi подразумевается последовательность операций, при помощи которой достигается определённый эффект (например, акварель, эскиз, карандашный набросок и т. п.). Программа содержит готовую библиотеку стилей. Функция Style Recorder позволяет создавать и сохранять собственные.
 Свет. Как и в других рендерах, реализована полноценная работа со светом.

Взаимодействие с другими программами 
Piranesi поддерживает собственный формат EPix. Прямой экспорт возможен из следующих 3D-пакетов:
 Google SketchUp,
 Accurender,
 ArchiCAD,
 Art*lantis,
 Autodesk AutoCAD,
 Autodesk 3ds Max
 Autodesk 3ds Max Design,
 VIZ,
 Autodesk Architectural Desktop,
 Autodesk Building Systems,
 Autodesk Civil 3D,
 Autodesk Revit for Architecture,
 Bentley Microstation,
 Cheetah,
 Cinema 4D,
 Form*Z,
 LightWave 3D,
 MicroGDS,
 modo 302,
 Navisworks,
 VectorWorks,
 RenderWorks,
 Vedute.

См. также 
 Растровый графический редактор
 Редактирование изображений

Ссылки 
 Официальный сайт разработчика

Статьи 
 статья в журнале Compress
 новость на 3DOMEN
 заметка на CADinfo
 статья на Dennis Publishing; автор Tom Arah
 американская ассоциация архитекторов

Уроки 
 видеоуроки по основам работы

Литература 
 

Растровые графические редакторы
Программное обеспечение для macOS
Системы рендеринга